Мейфарт () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Мейфарт, Иоганн Маттеус (1590—1642) — немецкий теолог, педагог, поэт и активный борец против преследования ведьм.
 Мейфарт, Ульрике (род.1956) — западногерманская легкоатлетка, двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту.